

Топонім

Стотон — місто, штат Массачусетс
 Стотон — місто, штат Вісконсин

Прізвище
 Блейн Стотон — канадський хокеїст